Українська національна революція 17 сторіччя
 Українська революція 1917-1921